Frida Svensson (1970- ), athlète suédoise spécialiste du 400 mètres haies.
 Frida Svensson (1981- ), rameuse suédoise qui pratique l'aviron.